Clearlight steht für:

 Clearlight (französische Band), französische Progressive-Rock-Band
 The Mystick Krewe of Clearlight, US-amerikanische Southern-Rock-Band